Pey puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas 
 Pey (Francia), localidad de Francia.

Personas 
 José Miguel Pey, político colombiano.
 Josep Pey, artista español.
 Víctor Pey, empresario chileno-español.
 Diana Pey, pianista chilena.